

Patronyme 

 Auguste Couder (1789-1873), peintre, aquarelliste et dessinateur français ;
 Alexandre Couder (1808-1879), peintre français ;
 André Couder (1897-1979), astronome et ingénieur français ;
 Raymond Couder (1908-1993), personnalité politique française ;
 Juan Couder (1934-1999), joueur de tennis espagnol ;
 Yves Couder (1941-2019), physicien français.

Toponyme 

 Couder, cratère lunaire.